Горы Ангмар () — горная цепь на Титане, самом крупном спутнике Сатурна. Длина — 230 км, вытянута с запад-северо-запада на восток-юго-восток. Находится в пределах  местности Адири; координаты центра — 

Горы Ангмар соседствуют с несколькими другими горными цепями: севернее почти параллельно им тянутся горы Эхориат, а восточнее (под углом) — горы Долмед. Северо-восточнее гор Ангмар есть поле дюн, известное как волны Зефира.

Горы Ангмар были обнаружены на радиолокационных снимках космического аппарата «Кассини», заснявшего эту область  2005 года. Как и другие горы, на радарных изображениях они выглядят ярче окружающей местности. Названы именем гор Ангмара () из легендариума Дж. Р. Р. Толкина. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом  .

См. также 
 Список деталей рельефа на Титане

Примечания

Ссылки 
 Карта Титана с подписями на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature (PDF, 3,3 МБ)
 

Поверхность Титана